Le patronyme néerlandais Matthys ou  est dérivé du même prénom ; équivalent en français : Matthieu.

Il peut être décliné avec un simple -sen ou double suffixe de filiation -sens: , Matthijssen, , Matthijssens.

Il est parfois raccourci à .

Patronyme

Matthijs
 Jan Matthijs (né vers 1500, assassiné en 1534), précheur anabaptiste
 Rudy Matthijs (né en 1959), ancien coureur cycliste belge
 Erik Matthijs (né en 1949), homme politique belge flamand
 Michaël Matthys (né en 1972), artiste peintre, graveur et auteur de bande-dessinées belge
 Prosper Matthys (1924-2006), homme politique belge flamand
 Rik Matthys (1925-1999), footballeur et entraîneur belge
 Tim Matthys (né en 1983), footballeur belge
 Victor Matthys (1914-1947), nationaliste et collaborateur belge pendant la Seconde Guerre mondiale

Matthyssen
 Irene Mathyssen (née en 1951), femme politique canadienne
 Jacky Mathijssen (né en 1963), footballeur et entraîneur belge

Patronyme flamand